Jachontow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Grigorjewitsch Jachontow (1896–1964), russischer Physiker
 Sergej Jewgenjewitsch Jachontow (1926–2018), sowjetischer Sinologe und Sprachwissenschaftler